Владимир Сергеевич Ненашкин (12 июня 1950, п. Красногорский Звениговского района Марийской АССР СССР) — советский футболист, нападающий и полузащитник, российский футбольный тренер.

Биография 
Начал играть в футбол в соревнованиях мастеров в 1972 году в составе «Спартака» из Йошкар-Олы, позднее команда носила название «Дружба». Провёл в команде 15 сезонов, сыграл за это время около 400 матчей и забил 76 голов во второй лиге СССР.

Дважды отлучался из команды — в 1974 году выступал за хабаровский СКА, а в 1980 году — за ижевский «Зенит».

Неоднократно входил в тренерский штаб «Дружбы», в том числе в 1986 году как играющий тренер. Также работал с любительскими командами, трижды становился чемпионом республики Марий Эл с командами «Строитель», «Буревестник» и «СКиО-Газ». Среди его воспитанников — капитан юношеской сборной России Александр Маслов.

По состоянию на 2017 год работает тренером в Училище олимпийского резерва Республики Марий Эл.

Награждён Марийской профессиональной футбольной премией «Гордей» (2014) в номинации «Легенда».

Личная жизнь 
Сын Александр (род. 1969) тоже был футболистом, впоследствии — тренер. В 1985—1986 годах отец и сын Ненашкины вместе выходили на поле в составе «Дружбы».

Окончил МГПИ им. Н. К. Крупской (1979) по специальности «учитель физической культуры».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России